Karin Lindgren kan avse någon av följande:
Topsy Håkansson (född 1926), svensk dansare och skådespelare som hetat Karin Lindgren
Karin Nyman (född 1934), översättare och författare vars födelsenamn är Karin Lindgren